Walkin’ the Razor’s Edge () — четвёртый студийный альбом канадской рок-группы Helix. Выпущен в июле 1984 года на лейбле Capitol Records.

Об альбоме 
Альбом содержит один из самых известных хитов группы — композицию «», написанную американским музыкантом , до того работавшим с британской группой Judas Priest в 1982 году. На эту же песню, в окрестностях Торонто был снят видеоклип.

Кроме того, данный альбом стал первой работой группы, получившей платиновый статус у себя на родине, будучи реализованной в количестве более 100 000 копий в Канаде и порядка 400 000 копий в США. 1 октября альбом стал золотым, а  ровно через месяц — платиновым.

Сертификация 
 CRIA (Канада) — платиновый. Статус присвоен 1 ноября 1984 года.

Список композиций

Участники записи 
  — вокал;
 Брент Дорнер — гитара, бэк-вокал;
  — гитара, бэк-вокал;
 Дерил Грей — бас-гитара, бэк-вокал;
 Грег Хайнц — ударные.

Кавер-версии песен 
 Канадская панк-рок-группа Sum 41 в 2002 году записала кавер-версию песни Rock You для фильма Фубар. Она имеет другую длительность (3:13).

Переиздания 
Всего, существует 3 переиздания данного альбома — японское в 1995, канадское в 2003 и британское в 2009-м году. На последнем также есть 3 бонус-трека, с живого выступления в Лондоне в 1985 году.

Примечания

Литература 
 

Альбомы 1984 года
Альбомы Helix
Альбомы Capitol Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, записанные на Electric Lady Studios
Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний